Dit is een lijst van planetoïden 32501-32600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32501) - || 2000 YV135|| 22 december 2000 || LINEAR
|-
| (32502) - || 2001 BG77|| 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (32503) - || 2001 FN57|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (32504) - || 2001 HP8 || 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (32505) - || 2001 KF17|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (32506) - || 2001 KP30|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (32507) - || 2001 LR15|| 12 juni 2001 || NEAT
|-
| (32508) - || 2001 MR11|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (32509) - || 2001 MW29|| 28 juni 2001 || NEAT
|-
| (32510) - || 2001 NS || 12 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (32511) - || 2001 NX17|| 9 juli 2001 || LINEAR
|-
| (32512) - || 2001 OM14|| 20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (32513) - || 2001 OL31|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (32514) - || 2001 OK34|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (32515) - || 2001 OU42|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (32516) - || 2001 OH46|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32517) - || 2001 OA54|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (32518) - || 2001 OZ69|| 19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32519) - || 2001 OB73|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32520) - || 2001 OG73|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32521) - || 2001 OR80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (32522) - || 2001 OE81|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (32523) - || 2001 OY82|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (32524) - || 2001 OC85|| 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32525) - || 2001 OZ85|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32526) - || 2001 OD98|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (32527) - || 2001 OS104|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (32528) - || 2001 OZ105|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (32529) - || 2001 PD7 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32530) - || 2001 PW12|| 12 augustus 2001 || J. Nomen
|-
| (32531) - || 2001 PG13|| 13 augustus 2001 || P. Kušnirák
|-
| (32532) Thereus || 2001 PT3|| 9 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32533) - || 2001 PS29|| 11 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32534) - || 2001 PL37|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32535) - || 2001 PZ40|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32536) - || 2001 PD41|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32537) - || 2001 PH43|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32538) - || 2001 PB44|| 15 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32539) - || 2001 PD59|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32540) - || 2001 PN62|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32541) - || 2001 QF2 || 17 augustus 2001 || J. Nomen
|-
| (32542) - || 2001 QK7 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32543) - || 2001 QL11|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32544) - || 2001 QY11|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32545) - || 2001 QV13|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32546) - || 2001 QE14|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32547) - || 2001 QW14|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32548) - || 2001 QU18|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32549) - || 2001 QA19|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32550) - || 2001 QT19|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32551) - || 2001 QF22|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32552) - || 2001 QU23|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32553) - || 2001 QC27|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32554) - || 2001 QZ28|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32555) - || 2001 QZ29|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32556) - || 2001 QH30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32557) - || 2001 QT30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32558) - || 2001 QV30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32559) - || 2001 QN31|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32560) - || 2001 QV31|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32561) - || 2001 QE38|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32562) - || 2001 QA45|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32563) - || 2001 QA53|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32564) Glass || 2001 QM8|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (32565) - || 2001 QC69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32566) - || 2001 QC70|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32567) - || 2001 QQ70|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32568) - || 2001 QD71|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32569) Deming || 2001 QW1|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (32570) Peruindiana || 2001 QZ1|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (32571) Brayton || 2001 QA2|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (32572) - || 2001 QR74|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32573) - || 2001 QD75|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32574) - || 2001 QM78|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32575) - || 2001 QY78|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32576) - || 2001 QK79|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32577) - || 2001 QC87|| 17 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32578) - || 2001 QY88|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32579) - || 2001 QJ97|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32580) - || 2001 QY97|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32581) - || 2001 QW98|| 21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32582) - || 2001 QW101|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32583) - || 2001 QZ101|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32584) - || 2001 QW105|| 18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (32585) - || 2001 QQ107|| 18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (32586) - || 2001 QQ116|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32587) - || 2001 QO117|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32588) - || 2001 QD124|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32589) - || 2001 QR127|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32590) - || 2001 QF130|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32591) - || 2001 QV134|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32592) - || 2001 QR135|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32593) - || 2001 QK138|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32594) - || 2001 QV141|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (32595) - || 2001 QA150|| 25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (32596) - || 2001 QS154|| 29 augustus 2001 || Kleť
|-
| (32597) - || 2001 QC157|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (32598) - || 2001 QN159|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (32599) - || 2001 QL160|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (32600) - || 2001 QF173|| 25 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten